HCU est un sigle qui peut désigner :
 HafenCity Universität (en français, Université HafenCity Hambourg), une université publique à Hambourg, en Allemagne ;
 homocystinurie, une maladie métabolique héréditaire rare qui peut conduire à une altération grave de l'état clinique du patient.

Voir aussi 
 HCU-6/E, une palette de manutention standardisée utilisée pour le transport de fret aérien dans la logistique militaire